koper(I)chloride, CuCl
 koper(II)chloride, CuCl2